Het seizoen 2018/19 was het achttiende seizoen in het bestaan van de Nederlandse Tweede divisie. De voetbalcompetitie, georganiseerd door de KNVB, is het derde niveau binnen het Nederlandse voetbal, achter de Eerste divisie en voor de derde divisie.

Op 2 oktober 2017 hebben vertegenwoordigers van amateur- en betaald voetbal tijdens de buitengewone bondsvergadering van de KNVB overeenstemming bereikt over het te volgen traject naar vernieuwing van de voetbalpiramide. Hierin zijn afspraken gemaakt omtrent de promotie/degradatie tussen eerste- en tweede divisie. De afspraak is dat er voor het huidige seizoen geen promotie/degradatie zal plaatsvinden tussen de eerste- en tweede divisie.

Op 18 december 2018 trok FC Lienden zich terug uit de competitie, omdat het zijn topvoetbalactiviteiten staakte. Dit wegens tekorten in de financiën. Op 6 januari 2019 maakte FC Lienden een doorstart in de Tweede divisie dankzij de trainer Hans van de Haar. De club heeft een nieuwe sponsor gevonden en gaat samenwerken met twee voetbalacademies om het eerste elftal te complementeren voor de tweede seizoenshelft.

Veranderingen 
In dit seizoen waren er vier nieuwe (of teruggekeerde) ploegen. Achilles '29 en ASV De Dijk degradeerden in het voorgaande seizoen direct. Zij werden vervangen door kampioenen SV Spakenburg (derde divisie zaterdag) en Jong Vitesse (derde divisie zondag). In de nacompetitie verloren ook FC Lisse en TEC hun plek in de tweede divisie; hun plekken werden ingenomen door Jong Almere City FC en SVV Scheveningen, die de play-offs om een ticket voor de tweede divisie wonnen.

Promotie- en degradatieregeling
De kampioenen promoveert niet, terwijl het, van de 15, laatst geëindigde eerste elftal en het, van de drie, laatst geëindigde tweede elftal rechtstreeks degraderen naar de derde divisie. Het als een-na-laatste geëindigde tweede elftal degradeert ook wanneer er in één of beide derde divisies een tweede elftal kampioen wordt. De eerste elftallen die als een-na-laatste en twee-na-laatste zijn geëindigd, spelen samen met zes (vervangende) periodekampioenen uit de derde divisie om twee plaatsen in de tweede divisie.

Ploegen

Ranglijst

Uitslagen

Statistieken

Topscorers

Play-offs om promotie/degradatie tweede/derde divisie 

2018/19
Nederlands competitievoetbal 2018/19